Mario Missiroli  (1886-1974) – scrittore e giornalista italiano
 Mario Missiroli (1934-2014) – regista teatrale e regista cinematografico italiano